Septemvrijci kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Vltjedrm, 
 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Kavarna, 
 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Dimovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar